Кулага — разбойничий атаман, беглый крепостной и дезертир.
 Кулага, Захар (ум. 1589) — гетман Украины в 1585 и 1589 годах.
 Кулага — славянское народное кисло-сладкое блюдо из ржаной муки и солода, мучная каша.
 Кулага (фамилия)